Rodolfo Martínez puede referirse a:

 Rodolfo Martínez (1919-2011), abogado y político argentino;
 Rodolfo Martínez (n. 1946), boxeador mexicano, campeón del mundo en peso Gallo 1974-1976;
 Rodolfo Martínez (n. 1965), escritor español de fantasía y ciencia ficción;
 Rodolfo Martínez Sotomayor (n. 1966), poeta, narrador y crítico cubano radicado en Estados Unidos.